Alfredo Castro – ex calciatore portoghese
Alfredo Castro – attore e regista teatrale cileno